Sossa ist der Familienname von:

 Didier Sossa (* 1993), beninischer Fußballspieler
 Comlan Lambert Sossa (* im 20. Jahrhundert), beninischer Fußballspieler